Il doppio  del BMW Tennis Championship 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Janko Tipsarević e Dušan Vemić erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro František Čermák e Michal Mertiňák.

Eric Butorac e Bobby Reynolds hanno battuto in finale 5–7, 6–4, 10–4 Jeff Coetzee e Jordan Kerr.

Teste di serie

 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (finale)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Stephen Huss (semifinali) 
 Filip Polášek /  Serhij Stachovs'kyj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Tennis Championship 2009